Великие герцоги Ольденбурга являются младшей линией Гольштейн-Готтопрской династии, младшей ветви Ольденбургской династии. Герцогский престол должен был наследоваться по принципу агнатической примогенитуры. Нынешним главой Ольденбургской герцогской семьи с 2014 года является герцог Кристиан (род. 1955), который именуется «Его Королевское Высочество Герцог Ольденбургский». Его предки правили в Великом герцогстве Ольденбург до 1918 года, когда последний великий герцог Фридрих Август II (1900—1918) был вынужден отречься от престола во время Ноябрьской революции в Германии.

11 августа 1903 года российский император Николай II отказался в пользу Фридриха Фердинанда, герцога Шлегвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургского (1885—1934), от прав династии Романовых (Гольштейн-Готтопр-Романовых) претендовать на престол Великого герцогства Ольденбургского. Таким образом, если линия престолонаследия, представленная ниже угаснет, главенство в доме Ольденбург перейдет к мужским потомкам Фридриха, герцога Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургского, в результате закона об Ольденбурге от 19 октября 1904 года.

Текущий порядок наследования

Ольденбургский дом 

   Фридрих Август II, великий герцог Ольденбургский (1852—1931)
  Николаус, герцог Ольденбургский (1897—1970)
 Антон-Гюнтер, герцог Ольденбургский (1923—2014)
  Кристиан, герцог Ольденбургский (род. 1955)
 (1) Герцог Александр (род. 1990)
 (2) Герцог Филипп (род. 1991)
 (3) Герцог Антон Фридрих (род. 1993)
 Герцог Петер (1926—2016)
 (4) Герцог Фридрих Август (род. 1952)
 (5) Герцог Николаус (род. 1955)
 (6) Герцог Кристоф (род. 1985)
 (7) Герцог Георг (род. 1990)
  (8) Герцог Оскар (род. 1991)
 (9) Герцог Георг Мориц (род. 1957)
 Герцог Фридрих Август (1936—2017)
  (10) Герцог Пауль-Владимир (род. 1969)
 (11) Герцог Кирилл (род. 2002)
 (12) Герцог Карлос (род. 2004)
 (13) Герцог Пауль (род. 2005)
 (14) Герцог Луис (род. 2012)
 (15) Герцог Нуно (род. 1940)
 (16) Герцог Иоганн (род. 1940)
 (17) Герцог Константин Николаус (род. 1975)

Герцогство Шлезвиг-Гольштейн 

  Фридрих, герцог Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургский (1814—1885)
  Фридрих Фердинанд, герцог Шлезвиг-Гольштейнский (1855—1934)
  Принц Вильгельм Фридрих (1891—1965)
  Петер, герцог Шлезвиг-Гольштейнский (1922—1980)
 Кристоф, принц Шлезвиг-Гольштейнский (род. 1949)
 (1) Фридрих Фердинанд, наследный принц Шлезвиг-Гольштейнский (род. 1985)
 (2) Принц Константин (род. 1986)
  (3) Принц Леопольд (род. 1991)
  (4) Принц Александр (род. 1953)
  (5) Принц Юлиан (род. 1997)

Порядок наследования в ноябре 1918 года 

   Пётр I (великий герцог Ольденбургский) (1755—1829)
  Август I (великий герцог Ольденбургский) (1783—1853)
   Пётр II (великий герцог Ольденбургский (1827—1900)
  Фридрих Август II (великий герцог Ольденбургский) (род. 1852)
  (1) Николай, наследный великий герцог Ольденбургский (род. 1897)
  (2) Герцог Георг Людвиг (род. 1855)
  Герцог Георг Ольденбургский (1784—1812)
  Герцог Пётр Ольденбургский (1812—1881)
  (3) Герцог Александр Ольденбургский (род. 1844)
  (4) Пётр Ольденбургский (род. 1868)

  Герцог Фридрих Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургский (1814—1885)
 (5) Фридрих Фердинанд, герцог Шлезвиг-Гольштейнский (род. 1855)
  (6) Вильгельм Фридрих (род. 1891)
  (7) Принц Ганс Альбрехт (род. 1917)
  (8) Принц Альбрехт (род. 1863)
 (9) Принц Фридрих Вильгельм (род. 1909)
 (10) Принц Иоганн Георг (род. 1911)
  (11) Принц Фридрих Фердинанд (род. 1913).

Примечания 

Ольденбург

История Ольденбурга